Masters Series Hamburg 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Masters Series Hamburg rozgrywany w dniach 10–18 maja 2008 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 2 270 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Niemczech